Processo de impeachment de Pedro Pablo Kuczynski pode-se referir aos seguintes eventos políticos:

Primeiro processo de impeachment de Pedro Pablo Kuczynski; desenvolvido entre 13 a 21 de dezembro de 2017.
Segundo processo de impeachment de Pedro Pablo Kuczynski; desenvolvido entre 8 a 21 de março de 2018.